Jü může znamenat:

 Jü (Che-pej) – okres v městské prefektuře Čang-ťia-kchou v provincii Che-pej;
 Jü (Šan-si) – okres v městské prefektuře Jang-čchüan v provincii Šan-si;
 Jü-ťiang – řeka v provincii Kuang-si;
 Jü () – zkratka pro Čchung-čching;
 Jü () – zkratka pro Che-nan.